HIC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pretoria Iscor Heliport (Sudafrica)
 Hic – nei fumetti, onomatopea per indicare il singhiozzo